145-я улица:
  — главная улица на территории квартала Гарлем на Манхэттене, Нью-Йорк.
 «145-я улица» — станция Нью-Йоркского метрополитена, расположенная на линиях Восьмой авеню, Ай-эн-ди, и Конкорс, Ай-эн-ди.
 «145-я улица» — станция Нью-Йоркского метрополитена, расположенная на линии Бродвея и Седьмой авеню, Ай-ар-ти.
 «145-я улица» — станция Нью-Йоркского метрополитена, расположенная на линии Ленокс-авеню, Ай-ар-ти.